Fountain (fontana in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
11670 Fountain – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Saint Kitts e Nevis
Fountain – città della Parrocchia di Saint James Windward
 Stati Uniti d'America
Fountain – città della Contea di Pitt, Carolina del Nord
Fountain – città della Contea di El Paso, Colorado
Fountain – villaggio della Contea di Mason, Michigan
Fountain – città della Contea di Fillmore, Minnesota
Fountain – città della Contea di Juneau, Wisconsin